Blackmore är ett efternamn.

Personer med efternamnet Blackmore 
 Richard Doddridge Blackmore (1825–1900), en brittisk författare
 Ritchie Blackmore (1945–), en brittisk gitarrist
 Winston Blackmore (1957–), en kanadensisk mormonledare och polygamist